Krafft est un patronyme germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alexander Krafft (1835-1904), explorateur allemand ;
 Barbara Krafft (1764-1825), artiste peintre autrichienne ;
 Catherine Krafft (1899-1982), cofondatrice de l'école de Beauvallon, Juste parmi les nations ;
 Charles Krafft (1863-1921), médecin et chirurgien suisse ;
 Charles Krafft (1947-), céramiste américain ;
 Charles Krafft (1863-1921), médecin chirurgien suisse; 
 François Krafft (1733-1800 ?), claveciniste et compositeur belge ;
 Friedrich Krafft (1852-1923), chimiste allemand ;
 Georg Wolfgang Krafft (1701-1754), physicien allemand ;
 Gustave Krafft (1861-1927), architecte et peintre alsacien ;
 Hugues Krafft (1853-1935), voyageur et photographe français ;
 Jean-Charles Krafft (1764-1833), architecte allemand ;
 Jean-Jacques Krafft (1910-1997), sculpteur français ;
 Joannes Laurentius Krafft (1694-1768), graveur, poète et dramaturge flamand
 Johann Peter Krafft (1780-1856), peintre autrichien ;
 Katia et Maurice Krafft (1942-1991) et (1946-1991), volcanologues français ;
 Karl August Adolf von Krafft (1764-1840), général prussien ;
 Richard von Krafft-Ebing (1840-1902), psychiatre austro-hongrois.

Toponyme 

 Krafft, lieu-dit de la commune d'Erstein, dans le Bas-Rhin

Voir aussi 
 
 

Patronyme germanique
Toponymie alsacienne